—

Sucre — cidade boliviana renomeada como La Plata e depois como Sucre em 1839, também chamada Charcas
Charcas (San Luis Potosí) — cidade mexicana, localizada no estado de San Luis Potosí

Desambiguação